d'Orbigny se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Alcide d'Orbigny
 Charles-Henri Dessalines d'Orbigny
 Henri d'Orbigny